szechita w judaizmie
 ubój halal w islamie